Nemesdy Ervin (1925–2002) útépítő mérnök, egyetemi tanár, a BME tanszékvezetője
 Nemesdy Ervin (1951–) közlekedési építőmérnök, mérnök-közgazdász